Pierre Albert, né en 1959 à Smooth Rock Falls dans le Nord-Est ontarien au Canada, est un poète canadien.

Biographie
Pierre Albert a publié trois recueils de poèmes et une biographie de l'auteur-compositeur-interprète franco-ontarien Paul Demers. Après avoir complété des études en lettres françaises à l'Université de Hearst en 1982, il a été journaliste et rédacteur en chef du journal Le Nord à Hearst pendant quelques années. Il a aussi été reporter et lecteur de nouvelles pour la radio communautaire CKGN de Kapuskasing avant de se diriger vers l'enseignement. En 1996, l'Office nationale du film du Canada et Nunavut Communications Inc. ont tourné un documentaire qui porte sur Le Dernier des Franco-Ontariens.

Publications
 Le Dernier des Franco-Ontariens, Prise de parole, 1992.
 Paul Demers, L'Interligne, 1992.
 Le silence des dieux, Le Nordir, 1990.
 L'espace éclaté, Prise de parole, 1988.

Liens externes 
 

Poète franco-ontarien
Écrivain canadien du XXe siècle
Écrivain canadien francophone hors Québec
Naissance en 1959
Francophonie en Ontario
Culture francophone du nord de l'Ontario